Schizo Deluxe és el segon àlbum recopilatori del grup de thrash metal canadenc Annihilator, publicat l'any 2004.

Tot i ser publicat l'any 2004, el recopilatori només conté cançons dels tres primers àlbums del grup: Alice in Hell (1989), Never, Neverland (1990) i Set the World on Fire (1993). A més també apareixen dues cançons en directe que ja van ser publicades en el primer àlbum en directe del grup, In Command (1996) (cançons gravades durant concerts en els anys 1989 i 1990).

Cançons 
"Crystal Ann" 
"Alison Hell" 
"W.T.Y.D." 
"Wicked Mystic" 
"Word Salad" 
"Phantasmagoria" 
"Human Insecticide" (directe) 
"The Fun Palace" 
"Road to Ruin" 
"Stonewall" 
"Never, Neverland" 
"Imperiled Eyes" 
"I Am in Command" (directe) 
"Set the World On Fire" 
"No Zone" 
"Phoenix Rising" 
"Brain Dance" 

Discs d'Annihilator